Szpotański, Szpotańska:
 Jacek Szpotański (1927–2019) – polski inżynier elektryk
 Janusz Szpotański (1929–2001) – polski poeta, satyryk, krytyk literatury i szachista
 Kazimierz Tadeusz Szpotański (1887–1966) – polski inżynier i przedsiębiorca
 Maria „Maja” Szpotańska (ur. 1978) – polski pilot oraz kierowca rajdowy
 Stanisław Szpotański (1880-1936) – pisarz, dyplomata, dziennikarz